Rioseco de Tapia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ríoseco de Tapia, ort, Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Rioseco de Tapia (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar